Onduno steht für:
 Spießbock, eine im südlichen Afrika beheimatete Groß-Antilope aus der Gattung der Oryxantilopen. 
 Onduno (Berg), einen Berg in Namibia